Небостъргачът () е сграда над 100  или 150 м. Терминът първоначално е използван за 10- и 20-етажните сгради от 1880-те.

До XIX век здания, по-високи от шест етажа, са строени много рядко. Развитието на технологиите в строителството, особено използването на стоманобетон и високоякостни стомани, както и асансьорите дават възможност за построяване на високи сгради в пъти над съществуващите дотогава.

Към 2013 г. най-високата сграда в света е небостъргачът Бурдж Халифа в Дубай, ОАЕ, а ако се отчитат и намиращите се на покрива допълнителни съоръжения – Сиърс Тауър в Чикаго, Съединени американски щати (САЩ). В класациите фигурират и разрушените на 11 септември 2001 г. 2 сгради-близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк, САЩ, както и по-стари сгради, дали началото на свръхвисокото строителство.

Рекордите

Източници